Mountain Home ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Mountain Home (Arkansas)
 Mountain Home (Idaho)
 Mountain Home Air Force Base
 Mountain Home (North Carolina)
 Mountain Home (Tennessee)
 Mountain Home (Texas)
 Mountain Home Township (Baxter County, Arkansas)